Icky Thump — шостий студійний альбом американського дуету The White Stripes, який був випущений 15 червня 2007 року.

Композиції 
 Icky Thump - 4:17
 You Don't Know What Love Is (You Just Do as You're Told) - 3:54
 300 M.P.H. Torrential Outpour Blues - 5:28
 Conquest - 2:48
 Bone Broke - 3:14
 Prickly Thorn, but Sweetly Worn - 3:05
 St. Andrew (This Battle is in the Air) - 1:49
 Little Cream Soda - 3:45
 Rag and Bone - 3:48
 I'm Slowly Turning into You - 4:34
 A Martyr for My Love for You - 4:19
 Catch Hell Blues - 4:18
 Effect and Cause - 3:00

Джерела 
 Icky Thump  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми The White Stripes
Музичні альбоми 2007
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Рок-альбоми